

Musica 
 Ti ricordi di me? – singolo di Alessio Bernabei del 2018
 Ti ricordi di me?/Il lupo – singolo di Francesco Salvi del 1989

Altro 
 Ti ricordi di me? (Remember me?) – romanzo di Sophie Kinsella del 2008
 Ti ricordi di me? – film diretto da Rolando Ravello del 2014